Elaeoselinum fontanesii är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Elaeoselinum fontanesii ingår i släktet Elaeoselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
fontanesii